Pena
Ou ainda:
Pluma (Nárnia)
Pluma (hidrodinâmica)
Pluma vulcânica
Viação Pluma Internacional

Desambiguação